Le nom de Marguerite de Navarre peut se référer à :
 Marguerite de Navarre (1128 † 1183), fille du roi Garcia V de Navarre, reine de Sicile par son mariage avec le roi Guillaume Ier de Sicile ;
 Marguerite de Navarre (1492 † 1549) également appelée Marguerite d’Angoulême, sœur de , femme de lettres française, épouse du roi Henri II de Navarre, d’où :
 le lycée Marguerite-de-Navarre de Bourges
 le 
 la place Marguerite-de-Navarre du  arrondissement de Paris ;
 Marguerite de France (1553 † 1615), sœur de Charles IX et Henri III de Valois ; épouse à partir d' de Henri (III) de Navarre, futur Henri IV (roi de France); appelée aussi Reine Margot.

Homonymie dynastique